Еледжик  може да се отнася за:

 Еледжик (рид) – старото име на рида Ветрен в Ихтиманска Средна гора;
 Еледжик (река) – река в България;
 Еледжик (защитена местност) – защитена местност в България.